Wymarcie gatunku biologicznego.
 Ekstynkcja – optyka
W astronomii wyróżnia się:
 ekstynkcję atmosferyczną – jest przyczyną migotania gwiazd na niebie
 ekstynkcję międzygwiazdową
 ekstynkcję międzygalaktyczną